Henry Cabot Lodge ist der Name folgender Personen:

* Henry Cabot Lodge senior (1850–1924), US-amerikanischer Politiker
 Henry Cabot Lodge junior (1902–1985), US-amerikanischer Politiker und Diplomat